Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2016/17.

В плей-офф примут участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начнутся 14 февраля 2017 года и закончатся 10 мая. Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Указанное время матчей: до 25 марта включительно — центральноевропейское время (CET, UTC+1), после этого — центральноевропейское летнее время (CEST, UTC+2).

Жеребьёвка 

Жеребьёвка команд была проведена в Ньоне 12 декабря 2016 года в 12:00 по центральноевропейскому времени.

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп являются сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, — соответственно, несеяные. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны могут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 
Жеребьевка 1/8 финала состоялась 12 декабря 2016 года. Первые матчи будут сыграны 14—15 и 21—22 февраля, а ответные — 7—8 и 14—15 марта 2017 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьевка 1/4 финала состоялась 17 марта 2017 года. Первые матчи были сыграны 11—12 апреля, а ответные — 18—19 апреля.

|}

Комментарий:

1/2 финала 
Жеребьевка 1/2 финала состоялась 21 апреля 2017 года. Первые матчи были сыграны 2—3 мая, а ответные — 9—10 мая.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, Уэльс.

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)

Лига чемпионов УЕФА 2016/2017